Мо́крые Курнали́ () — село в Алексеевском районе Республики Татарстан, в составе Бутлеровского сельского поселения.

География 
Село находится на реке Курналка, в 8 км к западу от поселка городского типа Алексеевское. Через село проходит автомобильная дорога регионального значения «Казань — Оренбург» — «Алексеевское — Высокий Колок».

История 
В окрестностях села находится Мокрокурналинский археологический комплекс, включающий стоянки каменного и бронзового веков, памятники именьковской культуры, торгово-ремесленное поселение булгарского периода, языческий могильник поздних тюркских кочевников XIV века; обнаружен богатый клад золотых и серебряных булгарских ювелирных изделий. Всего в районе села выявлено 16 археологических объектов.

Село известно с 1710—1711 годов. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Татарские Курнали.

В первой половине XIX века жители относились к категории государственных крестьян (бывшие ясачные). Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство, был распространен шерстопрядильный промысел. В 1875 году в селе на месте сгоревшей построена деревянная мечеть (снесена в начале 1930-х годов). Часть жителей относилась к приходу села Сергиевское.

В начале XX века в селе функционировали мектеб (имел отдельное здание, обучалось 130 учащихся), ветряная мельница, 2 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 266 десятин.

До 1920 года село входило в Алексеевскую волость Лаишевского уезда Казанской губернии. С 1920 года — в составе Лаишевского, с 1921—1922 годов — Чистопольского кантонов ТАССР. В середине 1920-х годов в селе открыта начальная школа «Яна юл».

В начале 1930-х годов в селе организован колхоз «Мэдэният». С 10 августа 1930 года село в Алексеевском, с 1 февраля 1963 года — в Чистопольском районах.

С 1961 года по настоящее время село является центральной усадьбой колхоза «Родина». С 4 марта 1964 года село вновь в Алексеевском районе.

Население 

Национальный состав села: татары — 78 % (2015 год).

Экономика 
Жители занимаются преимущественно полеводством и мясо-молочным скотоводством.

Объекты образования, медицины и культуры 
В селе действуют средняя школа (в ней обучаются также дети из деревни Бутлеровка, села Балахчино, поселка Ивановский; с 2002 года при школе функционирует краеведческий музей), дом культуры с библиотекой (здание построено в 1985 году), фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть «Асылбика» (построена в 1993 году).

На территории Мокрых Курналей много озер, которые местное население считает святыми: Бакалы, Экеш тавы, Зэки эби куле, Жэулэу, Тирэклек, Гали куле, Айдар куле, Тугэрэк саз, Муса куле, Урдэк куле, Акчарлак куле.

Известные уроженцы 
 Шамильский, Шакир Ганиевич (1892—1945) — заслуженный артист Татарской АССР (1945).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М. Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. — Т. 4: М-П. — 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Алексеевского района Татарстана